C20H28O – formula molecolare del linestrenolo
C20H28O – formula molecolare del retinale

Formule molecolari